La route nationale 143 peut désigner :

 Route nationale 143 en Argentine
 Route nationale 143 en France

Voir aussi